Dans les théâtres romains, le balteus (littéralement la « ceinture », parfois appelé ), est le mur de pierre ne dépassant pas un mètre de hauteur qui ceinturait l'arrière de l'orchestre et le séparait de la cavea. Il ménageait un couloir de circulation au pied de la cavea et isolait les sièges des notables placés sur les gradins de l'orchestre.

Ce parapet existe aussi dans d'autres édifices de spectacle (amphithéâtre, cirque romain). Il matérialise également une hiérarchisation sociale en établissant une ligne de démarcation entre un étage de sièges (maenianum) et un autre. Il sépare notamment les places d'honneur du podium du reste des gradins de la cavea.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Architecture romaine
 Chancel

Liens externes 
 Balteus, sur mediterranees.net

Élément d'architecture antique
Mur